William Graham može biti:
William Graham (hokej na travi)
William A. Graham, američki televizijski i filmski redatelj